Влади́мир Лю́двигович Дра́ке (8 сентября 1874, Вильна — 15 октября 1933, Таллин) — русский генерал, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный. Из дворян Санкт-Петербургской губернии.

Сын генерала от инфантерии Людвига Людвиговича Драке и Марии Владимировны Скорняковой. Внук георгиевского кавалера генерала от артиллерии Людвига Ивановича Драке.

Окончил Пажеский корпус (1894), выпущен из камер-пажей в подпоручики 3-й гвардейской гренадерской артиллерийской бригады с прикомандированием к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде.

Чины: поручик (1898), штабс-капитан (1902), капитан (1906), полковник (1910), генерал-майор (за боевые отличия, 1915).

Служил адъютантом Великого князя Михаила Николаевича (1898—1909). В 1909 году был командирован в Офицерскую артиллерийскую школу, которую окончил "успешно". В 1910—1913 годах служил адъютантом Великого князя Михаила Михайловича.

24 апреля 1913 года был назначен командиром 1-й батареи лейб-гвардии Мортирного артиллерийского дивизиона, с которым вступил в Первую мировую войну. Затем командовал 13-м полевым тяжелым артиллерийским дивизионом, 16-й артиллерийской бригадой, Гвардейской стрелковой артиллерийской бригадой. С 28 апреля 1917 состоял инспектором артиллерии 49-го армейского корпуса. За годы войны был ранен и награждён несколькими орденами, а также Георгиевским оружием

После развала армии жил в Ревеле. Осенью 1919 вступил в Северо-Западную армию, служил комендантом Павловска. Затем с частями 3-й стрелковой дивизии отошел из Павловска в Гатчину и позднее — в Нарву.

В 1920 году, после роспуска армии Северо-Западной армии, остался в Ревеле. Был приглашен эстонским военным министерством читать лекции по артиллерии, с октября 1920 года преподавал в эстонском военном училище в Ревеле, с 1921 — и в других военных заведениях, в том числе на курсах Генерального штаба. Сумел овладеть эстонским языком и получил эстонское гражданство. Выйдя в отставку, служил в акционерном обществе писчебумажной фабрики «Койль».

Скончался в 1933 году в Таллине. Похоронен на Александро-Невском кладбище.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1909);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1912);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1914);
 Георгиевское оружие (ВП 29.05.1915).

Источники 
 
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгамн, 1894. — С. 747.

Выпускники Пажеского корпуса
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры (Российская империя)
Персоналии:Северо-Западная армия
Русские эмигранты первой волны в Эстонии
Похороненные на Александро-Невском кладбище
Артиллеристы Российской империи